Itako puede referirse a:

 Itako, una chamán tradicional japonesa.
 Itako (Ibaraki), una ciudad japonesa en la Prefectura de Ibaraki.